Джованни Баттиста Алеотти (; , Арджента — , Феррара) — итальянский архитектор, военный инженер, гидролог, декоратор эпохи барокко.

Биография 
Ученик А. Палладио. Двадцать два года с 1571 по 1593 г. состоял придворным архитектором на службе у герцога Феррары, Модены и Реджио Альфонсо II д'Эсте. В 1598 был избран городским архитектором Феррары, где по его проекту в 1606 году был построен театр при «Академии неустрашимых», считавшийся в то время одним из красивейших в Италии (сгорел в 1679 г.).

С 1608 по 1624 год занимался проведением праздников и театральных премьер в Ферраре, в это время создал специальное приспособление для сцены, которое позволяло быстро менять театральные декорации. В 1628 году, во время открытия Театра Фарнезе в Парме, он представил задний фоновый занавес, изобретённый им, с двигающимися частями украшений, которые в XVII веке вытеснили периакты.

Имя Алеотти получило мировую известность в связи с постройкой в 1618—1619 годах по его проекту Театра Фарнезе в Парме во дворце герцога Пармы и Пьяченцы Рануччо I Фарнезе.

Создал ряд церквей, публичных зданий, театров, занимался сооружением фортификационных укреплений и др.

Алеотти — автор трактатов, посвященных сценографии.

Его дочь Виттория Алеотти (ок. 1575 — после 1620) — итальянская монахиня-августинка, органист и композитор.

Избранные архитектурные проекты 
 Церковь Санта-Мария-делла-Ротонда в Ферраре (1597)
 Церковь Санта-Мария-дель-Квартье в Парме (1604)
 Театральная академия дель Интрепиди в Ферраре (1606)
 Ла Гранде Сала в Ферраре (1612)
 Церковь Санти Карло в Ферраре (1612)
 Церковь Санта-Барбара в Ферраре (1612)
 Театр Фарнезе в Парме (1618—1619)
 фасад Университета Феррары (в соавт., 1619)

Галерея

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961.
 Хрестоматия по истории западноевропейского театра, сост. и ред. С. Мокульского, т. 1, 2 изд., М., 1953.
 Лукомский Г. К., Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания, т. 1, СПБ, 1913;
 Проблемы архитектуры. Сборник материалов, т. 2, кн. 2, М., 1937.

Ссылки 
 Биография 

Архитекторы по алфавиту
Архитекторы барокко
Архитекторы Пармы
Архитекторы Феррары
Архитекторы Италии XVI века
Архитекторы Италии XVII века
Инженеры XVI века
Инженеры XVII века
Военные инженеры Италии